Ві́лкінс, Ві́лкінз () — англомовне прізвище, похідне від англійського імені Вілкін (), яке утворене із скороченої форми Will імені Вільям ().

Відомі носії прізвища 
 Беррі Вілкінс (; 1947—2011) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Боббі-Ґей Вілкінс (; 1988) — ямайська легкоатлетка, олімпійська медалістка (2008).
 Вільям Вілкінс (; 1778—1839) — англійський архітектор й археолог.
 Далтон Вілкінс (; 1999) — новозеландський футболіст, захисник.
 Джеральд Вілкінс (; 1963) — американський баскетболіст, захисник.
 Джон Вілкінс (; 1614—1672) — британський священик і полімат, один із засновників Лондонського королівського товариства.
 Джордж Губерт Вілкінс (; 1888—1958) — австралійський полярний льотчик і фотограф.
 Домінік Вілкінс (; 1960) — американський баскетболіст.
 Луї Вілкінс (; 1882—1950) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст (1904).
 Моріс Вілкінс (; 1916—2004) — британський фізик, кристалограф й молекулярний біолог; лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини (1962).
 Ніколь Вілкінс-Лі (; 1984) — професійна американська бодібілдерка.
 Рей Вілкінс (; 1956—2018) — англійський футболіст і тренер.
 Тобі Вілкінс (; 1972) — британський кінорежисер.
 Чарльз Вілкінс (; 1749—1836) — британський типограф й сходознавець.

Інше 
 Вілкінс — аеродром в Австралійських антарктичних територіях.
 Вілкінс — кратер на Місяці.

Див. також 
 Вілкінсон

Англійські прізвища